Карл Энгельбрехт Хирн (, 1872 — 1907) — финский ботаник, специализировался на исследованиях пресноводных водорослей. Преподавал в школе города Ювяскюля.

Избранные труды 
 «Monographie und iconographie der Oedogoniaceen», 1900
 «Studien über die Oedogoniaceen I», 1906

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Финляндии
Альгологи